Ushuy adalah nama pemuda indonesia

Kina 

 Wu Shui (vattendrag i Kina, lat 27,19, long 109,81), 
 Wu Shui (vattendrag i Kina, Hunan, lat 27,12, long 110,00), 

Robotskapade Kinaförgreningar